O Campeonato Brasileiro de Rugby de 2009 foi a 45ª edição do torneio a ser realizada e foi vencida pelo Bandeirantes Rugby Club

Regulamento 

A Competição reuniu 8 clubes e teve inicio no dia 1° de agosto e término no dia 26 de setembro.

As equipes participantes foram: 

 Bandeirantes Rugby Club - São Paulo
 Curitiba Rugby Clube - Curitiba
 Desterro Rugby Clube - Florianópolis
 Niterói Rugby Football Clube - Niterói
 Pasteur Athletique Club - São Paulo
 Rio Branco Rugby Clube - São Paulo
 São José Rugby Clube - São José dos Campos
 SPAC (São Paulo Athletic Club) - São Paulo 

As equipes se enfrentam em turno único. O time que marcasse mais pontos conquista o título nacional. O último colocado disputa uma partida contra o campeão da Copa do Brasil de Rugby para definir o clube participante do Campeonato Brasileiro de Rugby de 2010.

Classificação final 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2009 no Brasil